Ацетил-КоА-ацетилтрансфераза 1 () – білок, який кодується геном ACAT1, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 427 амінокислот, а молекулярна маса — 45 200.

Цей білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, калію. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Трансферази